Östermaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östermaren (Rådmansö socken, Uppland), sjö i Norrtälje kommun, 
Östermaren (Värmdö socken, Uppland), sjö i Värmdö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn